Luis Maldonado puede hacer referencia a:
Luis Eduardo Maldonado, (1985), futbolista uruguayo.
Luis Maldonado Arenas (1930-2017), teólogo español.
Luis Maldonado Boggiano (1907-1998), abogado y juez chileno.
Luis Maldonado de Guevara (1860-1926), jurista, escritor y político español.